Майкл Энтони Джеймс Малик Гектор (; род. 19 июля 1992 года, Лондон, Англия) — ямайский футболист, защитник клуба «Чарльтон Атлетик». Выступал за сборную Ямайки.

Ранняя карьера 
Гектор начал карьеру в «Миллуолле», прежде чем перейти в «Таррок», где играл в молодёжной команде. Он был замечен скаутами «Рединга» после игры против них в товарищеском матче и присоединился к молодёжному составу нового клуба в начале сезона 2009/10.

Клубная карьера

Аренды 
В октябре 2009 года Гектор отправился в «Бракнелл Таун» на правах аренды, проведя там месяц до переезда в «Дидкот Таун» в ноябре. Ещё раз в аренду Гектор отправился в клуб Южной конференции «Хавант энд Уотерлувилл» в январе 2010 года, но сыграл за него только один матч, выйдя на замену в матче против «Бромли». Получив опыт игры в низших дивизионах, Гектор был вознаграждён своим первым профессиональным контрактом в «Рединге» в мае 2010 года.

Сезон 2010/11 Гектор вновь провёл в арендах. В августе 2010 года он присоединился к «Оксфорд Сити» и сыграл за него 7 матчей в течение одного месяца пребывания. Затем Гектор переехал в «Хорсхэм» и забил свой первый гол в карьере в дебютном матче против «Биллерики Таун». В декабре срок аренды был продлён ещё на месяц. Его пребывание в Хорсхэме было омрачено тремя красными карточками, в том числе двух матчах подряд, что побудило тренера Джона Мэггса обвинить судей в «разрушении психики» молодого защитника.

1 февраля 2011 года, через несколько дней после возвращения из Хорсхэма, Гектор был отправлен в аренду в ирландский «Дандолк» по договору до 30 июня. Из-за красных карточек, полученных в «Хорсхэме», «Дандолк» не мог подписать Гектора до 16 февраля, хотя он сыграл в четырёх предсезонных товарищеских матчах. 4 марта Гектор дебютировал за «Дандолк», выйдя на замену в матче против «Шемрок Роверс» и сыграл ещё 10 матчей, забив дважды. «Дандолк» рассчитывал продлить аренду, но Гектор получил травму колена в мае и вернулся в «Рединг» в следующем месяце.

Гектор ещё пять месяцев залечивал травму и вернулся в строй 3 ноября, присоединившись к «Барнету» на один месяц. После впечатляющего начала его аренда была продлена ещё на месяц, а 23 декабря продлена до конца сезона. Он стал регулярным игроком основы и в конце сезона был признан Лучшим молодым игроком сезона в «Барнете». Выступления Гектора за Барнет привлекли внимание других клубов — «Норвич Сити» и «Вест Хэм Юнайтед».

Однако предложений так и не последовало, и Гектор подписал новый контракт с «Редингом» летом 2012 года. 24 июля он отправился в аренду в «Шрусбери Таун» на 6 месяцев, но после разрыва соглашения он вернулся в «Рединг» 7 ноября и стал играть за резервный состав. 22 ноября Гектор был отправлен в «Олдершот Таун» до 1 января. Он дебютировал за «Олдершот Таун» 1 декабря в центре полузащиты во Втором раунде Кубка Англии против «Флитвуд Таун». После успешного старта «Олдершот Таун» предложил «Редингу» продлить аренду Гектора, и 2 января договор был продлён. Пребывание Гектора в «Олдершот Таун» закончилось 29 января 2013 года, хотя тренер Дин Холдстуорт надеялся продлить аренду и был разочарован желанием Гектора перейти в более серьёзный клуб.

На следующий день после его возвращения из «Олдершот Таун» Гектор был вновь отправлен в аренду в «Челтнем Таун». Он дебютировал за новый клуб 2 февраля в победном 2:1 матче против «Торки Юнайтед» и заслужил похвалу от тренера Марка Йейтса. 28 февраля его аренда была продлена ещё на один месяц, а в конце марта — до конца сезона. Он забил свой первый гол за «Челтнем Таун» 13 апреля в матче против «Джиллингема», обеспечив тем самым клубу место в плей-офф. Он сыграл в обоих матчах плей-офф против «Нортгемптон Таун», но «Челтнем Таун» проиграл 0:2 по сумме двух матчей.

26 июля 2013 года Гектор перешёл в «Абердин» по договору аренды на шесть месяцев. По его приезду в «Абердин» тренер Дерек Макиннес описал его как «большого сильного хорошо обученного парня». В ноябре он забил свой единственный гол за «Абердин» в победном 4:0 матче против «Партик Тисл». В следующем месяце стало известно, что аренды Гектора продлена не будет в связи с эпидемией травм в «Рединге», и он вернулся в родной клуб, хотя Макиннес выразил надежду, что клуб сможет повторно подписать его в конце трансферного окна. Гектор стал любимцем фанатов и присутствовал на трибунах стадиона в Глазго, когда «Абердин» выиграл финал Кубка шотландской лиги 2014.

«Рединг» 
Гектор дебютировал за основную команду «Рединга» в январе 2014 года, выйдя на замену в победном 7:1 матче против «Болтон Уондерерс». Он сыграл ещё 10 матчей в том сезоне, а в мае клуб предложил ему новый контракт до 2016 года с возможностью продления ещё на год. Следующим летом Гектор подписал новый трёхлетний контракт с «Редингом» до лета 2018 года.

«Челси» 
В последний день заявочной кампании Гектор подписал контракт с «Челси», но 1 сентября 2015 года, в рамках соглашения с «Редингом», он был отправлен в аренду в родной клуб на сезон 2015/16

Международная карьера 
Гектор был призван в сборную Ямайки по футболу 27 февраля 2015 года на товарищеские игры против Венесуэлы и Кубы. В том же году он был включён в заявку Ямайки на Кубок Америки 2015. Он дебютировал за сборную 13 июня, отыграв все 90 минут в проигранном 0:1 матче против Уругвая в Антофагасте. Гектор был включён в состав сборной Ямайки на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Достижения 
 Финалист Кубка Германии: 2016/17

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 13 матчей / 0 голов; 5 побед, 1 ничья, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста  на сайте Chelsea-fc.ru
 Профиль футболиста  на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Англии
Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Хавант энд Уотерлувилл»
Игроки ФК «Дандолк»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Олдершот Таун»
Игроки ФК «Челтнем Таун»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Оксфорд Сити»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»